

Gruppi musicali 
 Inti-Illimani – gruppo vocale e strumentale cileno
 Inti-Illimani Histórico – gruppo musicale cileno, scisso dagli Inti-Illimani e capeggiato da Horacio Duran, Horacio Salinas e José Seves

Album musicali 
Inti-Illimani – album degli Inti-Illimani del 1969
 Inti-Illimani – album degli Inti-Illimani del 1970
 Inti-Illimani 2 - La nueva canción chilena – album degli Inti-Illimani del 1974
 Inti-Illimani 3 - Canto de pueblos andinos – album degli Inti-Illimani del 1975
 Inti-Illimani 4 - Hacia la libertad – album degli Inti-Illimani del 1975
 Inti-Illimani 5 - Canto de pueblos andinos vol. II – album degli Inti-Illimani del 1976
 Inti-Illimani 6 – album degli Inti-Illimani del 1977
 Inti-Illimani 8 - Canción para matar una culebra – album degli Inti-Illimani del 1979